41 Волос Вероники (, HD 113996) — тройная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 379 световых лет (около 116 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +4,782m. Возраст звезды определён как около 4,51 млрд лет.

Характеристики 
Первый компонент — жёлто-оранжевый гигант спектрального класса K5III, или K5. Масса — около 2,352 солнечных, радиус — около 36,528 солнечных, светимость — около 373,506 солнечных. Эффективная температура — около 3982 K.

Второй компонент — коричневый карлик. Масса — около 63,2 юпитерианских. Удалён на 1,989 а.е..

Третий компонент. Орбитальный период — около 2807,8 суток (7,687 года).

Планетная система 
В 2017 году у звезды обнаружена планета HD 113996 b.

Примечания